Возмездие:
 Возмездие — отплата, кара, наказание за причинённое, совершённое зло.
 «Возмездие» — поэма Виктора Гюго (1853).
 «Возмездие» — поэма Александра Блока (1910—1921).